Это список призёров чемпионатов Европы по лёгкой атлетике в соревнованиях мужчин.

Призёры

100 метров 
За 25 чемпионатов 7 побед у британцев, 4 победы у французов. По три раза подряд побеждали Валерий Борзов (1969, 1971, 1974) и Линфорд Кристи (1986, 1990, 1994).

200 метров 

За 25 чемпионатов 5 побед у британцев. Пьетро Меннеа — единственный, кто побеждал дважды (1974 и 1978).

400 метров 
За 25 чемпионатов 13 побед у британцев. По два раза побеждали Роджер Блэк (1986 и 1990), Мартин Руни (2014 и 2016) и Мэттью Хадсон-Смит (2018 и 2022).

800 метров 

За 25 чемпионатов по 4 победы у Великобритании, ГДР и Польши. Адам Кщот — единственный, кто побеждал трижды (2014, 2016, 2018).

1500 метров 
За 25 чемпионатов 7 побед у британцев, по 4 победы у французов и норвежцев. При этом среди норвежцев все 4 победы на счету трёх братьев Ингебригтсенов. По два раза побеждали Стив Крэм (1982 и 1986), Мехди Баала (2002 и 2006) и Якоб Ингебригтсен (2018 и 2022).

5000 метров 

За 25 чемпионатов 8 побед у британцев, 4 победы у испанцев. Сэр Мо Фара — единственный, кто побеждал трижды (2010, 2012, 2014).

10 000 метров 
За 25 чемпионатов 5 побед у финнов, 4 победы у итальянцев. Пять бегунов побеждали по два раза.

110 метров с барьерами 

За 25 чемпионатов 6 побед у британцев, 5 побед у французов. Британец Колин Джексон побеждал рекордные 4 раза (1990, 1994, 1998, 2002).

400 метров с барьерами 

За 25 чемпионатов по 4 победы у британцев и немцев, по три победы у барьеристов из Франции, СССР и Италии. Харальд Шмид — единственный, кто побеждал трижды (1978, 1982, 1986).

3000 метров с препятствиями 

За 24 чемпионата (дисциплина не была представлена на первом чемпионате 1934 года) 7 побед на счету французов. Махидин Мехисси-Бенаббад — единственный, кто побеждал четырежды (2010, 2012, 2016, 2018).

Эстафета 4×100 метров 
За 25 чемпионатов по 6 побед у Франции и Великобритании.

Эстафета 4×400 метров 
За 25 чемпионатов 10 побед у британцев, в том числе пять побед подряд в 1986—2002 годах. Британцы не остаются без медалей в этой дисциплине на 13 чемпионатах Европы подряд, начиная с 1982 года.

Прыжок в длину

Метания копья 

За 25 чемпионатов больше всего побед у финнов — пять. Янис Лусис (1962, 1966, 1969, 1971) и Стив Бакли (1990, 1994, 1998, 2002) выигрывали по 4 раза подряд.

Ссылки 
 European Championships (Men) 

Списки награждённых спортивными наградами
Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике